АПЦ может означать:
 Александрийская православная церковь
 Антиохийская православная церковь
 Албанская православная церковь
 Апостольская православная церковь
 Апц — село в Венгрии